

Населені пункти та їхні частини
 Поремби — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Поремби — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Поремби — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Поремби — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Поремби — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Поремби — село в гміні Дембе-Вельке Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Поремби — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Поремби — село в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

 Поремби — частина міста Тожим у Суленцинському повіті Любуського воєводства
 Поремби — частина міста Ропчиці в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина міста Мелець у Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина міста Кунув у Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Поремби — частина села Залесе в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Поремби — частина села Старий Ліповець у гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Поремби — частина села Терешполь-Заоренда в гміні Терешполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Поремби — частина села Семковіце в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Поремби — частина села Ґелзув у гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Поремби — частина села Вжонца в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Поремби — частина села Кошари в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Поремби — частина села Радґощ у гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Поремби — частина села Ґрабувкі в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Поремби — частина села Завада в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Поремби — частина села Коженна в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Поремби — частина села Ольшовиці в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Поремби — частина села Букув у гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Поремби — частина села Кшишковиці в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Поремби — частина села Зблюдза в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Поремби — частина села Красне-Лясоциці в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Поремби — частина села Пястув у гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Поремби — частина села Сокул у гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Поремби — частина села Обарим (Обажим) у гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Страшидлє (Страшидле) в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Борек-Мали в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Коморув у гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Острови-Барановські в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Дурди в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Босько (Бесько) в гміні Босько Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Новий Борек у гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Добра в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Воля Угорська (Воля-Венґерська) в гміні Розьвениця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Стоберна в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Висока Стрижовська (Висока Стшижовська) в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Дрогобичка в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Гвозниця Горішня (Ґвозьниця-Ґурна) в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Козоджа в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Воля-Дальша в гміні Білобжеґі Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Воля-Оцецька в гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Вулька-Туребська в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Лісківка (Ляскувка) в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Клеце в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Гута-Ґоґоловська в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Вилюв у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Білий Бір у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Зменниця в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Виджа в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Поремби — частина села Нове Гути в гміні Тухоме Битівського повіту Поморського воєводства
 Поремби — частина села Сераковіце в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Поремби — частина села Ритв'яни (Ритвяни) в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Поремби — частина села Собесенкі-Треті в гміні Щитники Каліського повіту Великопольського воєводства
 Поремби — колонія в гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Поремби — колонія в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Поремби — осада в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки

Див. також 
 Поремба (значення)